Ива́н Петро́вич Дми́триев (30 июля 1915, Вышний Волочёк — 23 октября 2003, Санкт-Петербург) — советский российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1980).

Биография 

Родился 30 июля 1915 года в Вышнем Волочке (ныне Тверская область) (по другим источникам — в Грозном).

В 1930 году окончил школу-семилетку в Вышнем Волочке. В 1929—1931 годах — артист вспомогательного состава, суфлёр, помощник режиссёра Вышневолоцкого городского театра.

В 1932—1936 годах учился в Ленинградском техникуме сценических искусств (ныне Российский государственный институт сценических искусств) (класс Ю. М. Юрьева)

В 1936—1938 годах — актёр Ленинградского театра Комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н. П. Акимова).

В 1938—1946 годах служил в ВМФ СССР в качестве актёра Драматического театра Балтийского флота. Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на полуострове Ханко. Артист фронтовой бригады.

В 1946—1948 годах — актёр Драматического театра Балтийского флота, с 1948 — Ленинградского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, с 1973 — Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (ныне Александринский театр). Сыграл на театральных подмостках около 200 ролей.

Член КПСС с 1971 года.

Скончался на 89-м году жизни 23 октября 2003 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Семья 
 Первая жена — Александра Владимировна Дэльвин (1915—2009), актриса, заслуженная артистка РФ (1994).
 Дочь — Наталья (умерла во время блокады Ленинграда)
 Дочь — Ксения
 В блокадном Ленинграде подобрал на улице мальчика-сироту Колю, которого они с супругой воспитали.
 Вторая жена — Галина Григорьевна (21.04.1923 — 15.06.2000)
 Сын — Антон (05.02.1958 — 28.06.2000. Умер от сердечной недостаточности).

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1957)
 Народный артист РСФСР (1970)
 Народный артист СССР (1980)
 Орден Красной Звезды (1942)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000) — за большой вклад в развитие театрального искусства
 Медаль «За боевые заслуги» (1943)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Литовской ССР (1950)
 Театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2000) — «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга».

Творчество

Роли в театре

Ленинградский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской(1948—1973) 
  — «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова — Алексей
 «Сорок первый» Б. А. Лавренёва — Говоруха-Отрок
 «Парень из нашего города» К. М. Симонова — Луконин
 «Фронт» А. Е. Корнейчука — Горлов
 «Последние» М. Горького — Алексей
 «Русский вопрос» К. М. Симонова — Гарри Смит
 «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву — Иван Земнухов
 «Зыковы» М. Горького — Михаил
 «Вечно живые» В. С. Розова — Борис
 «Пятая колонна» Э. Хемингуэя — Филипп
 «Пунтила» Б. Брехта — Пунтила
 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Платон Кречет
 «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому — Свидригайлов
 «Бесприданница» А. Островского — Паратов
 «Горестная жизнь плута», инсценировка И. С. Ольшвангера по И. Ильфу и Е. Петрову — Остап Бендер
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — князь Иван Петрович Шуйский

Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (с 1973 до конца жизни) 
  — «На дне» М. Горького — Сатин
  — «Ночью без звёзд» А. П. Штейна — Егорьев, капитан 1-го ранга
  — «Иней на стогах» Л. Моисеева — Тулин
  — «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Ноздрёв
  — «Приглашение к жизни» по роману Л. М. Леонова «Русский лес» — Чередилов, позже Иван Вихров, профессор-лесовод
  — «Пока бьётся сердце» Д. Я. Храбровицкого — Крымов
  — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Фёдор Иванович
  — «Над светлой водой» В. И. Белова — полковник
  — «Предел возможного» по И. А. Герасимову — Самарин Любомир Сергеевич, профессор
  — «Лукия» М. Гараевой — Борис Николаевич
  — «Вечер» А. А. Дударева — Василь-Мультик
  — «Капитанская дочка» А. С. Пушкина — отец Гринёва
  — «Чужая ноша» О. Т. Перекалина — Троха
 «Ивушка неплакучая» по М. Н. Алексееву — Леонтий Федорович
 «Отелло» У. Шекспира — Брабанцио
 «Шутники, или Похвальное слово Сумарокову» по творческому наследию А. П. Сумарокова — Хрюков
 «Потоп» Г. Бергера — Фрезер
 «Зимняя сказка» У. Шекспира — Старый пастух

Фильмография 

  — Четвёртый перископ — командир эпроновцев
  — Морской батальон — эпизод
  — Академик Иван Павлов — Дмитрий Петрович Павлов
  — Мусоргский — певец Мариинки
  — Белинский — Григорович
  — За витриной универмага — Михаил Иванович Крылов
  — Крутые Горки — Горелов
 1956 — Моя дочь — Тимофей Кочан
  — Неповторимая весна — Новожилов Александр Васильевич
 1957 — На переломе — Никитенко
 1957 — Братья — инженер Котов
 1957 — Матрос сошёл на берег — Алексей Ермоленко
  — Повесть наших дней — Сокол
 1958 — Наш корреспондент — Ефим Павлович Гусаров
 1958 — Последний дюйм — посетитель кафе
 1958 — Ваня — Крыльцов Дмитрий
  — В едином строю — Матвеев
 1959 — Человек меняет кожу — Бармин
 1960 — Победитель (короткометражный) — Стрешнев
  — Полосатый рейс — Олег Петрович, старший помощник капитана
 1961 — Самые первые — генерал
 1961 — Жизнь сначала — Фёдор Власов
  — Хроника одного дня — Муратов
  — Русский лес — Валерий Крайнов
 1964 — Ноль три — Теннов
  — Залп «Авроры» — Дыбенко
  — Авдотья Павловна — Шамрай, профессор
  — Тихая Одесса — Григорий Павлович Рахуба
 1967 — Армия «Трясогузки» снова в бою — Борис Григорьевич Свиридов
  — Степень риска — академик
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака — Москаленко
  — Песнь о Маншук — Максимов
 1969 — Берег юности — эпизод
  — Барышня-крестьянка (фильм-спектакль) — Берестов
 1970 — Крушение империи — председатель собрания
 1970 — Любовь Яровая — офицер с букетом
 1970 — Взрыв замедленного действия — Чернолусский
  — Красная метель — комиссар
 1971 — Нина — Иван Иванович
 1971 — Море нашей надежды — министр морского флота СССР
  — Последние дни Помпеи — Евгений Мамайский
 1972 — Длинная дорога в короткий день — Кирилл Мефодьевич Ярмола
  — Старая крепость — Андрыхевич Степан Дормидонтович, отец Лики
 1973 — Возвращённый год (короткометражный) — Матвей Фомич
  — Рождённая революцией — Иван Петрович Коломиец
  — Меня это не касается… — Варенцов, директор чайной
  — Мой друг дядя Ваня — профессор Иволгин
  — Сибириада — Блинов
 1978 — Антонина Брагина — Алексей Павлович Брагин
 1978 — Пуск — Курдюмов
 1978 — След на земле — эпизод
  — В поте лица своего (фильм-спектакль) — Дородных
 1980 — Государственная граница. Мы наш, мы новый… — Мокроусов, столбовой дворянин
 1980 — Мой папа — идеалист — Иван Сергеевич
 1980 — Главный конструктор — Семён Семёнович
  — Контрольная по специальности — Самохвалов
  — Никколо Паганини — граф Разумовский, русский посол
 1982 — Формула памяти — Аркадий Стекольщиков, сотрудник НИИ памяти
 1982 — Шурочка — Шульгович, полковой командир
  — Ювелирное дело — Сергей Иванович, полковник милиции
  — Время любить — отец Дмитрий

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Персоналии:Театр Комедии
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Лауреаты премии «Золотой софит»
Члены КПСС
Похороненные на Литераторских мостках